Tenaha désigne :

 Tenaha, une commune de Mauritanie.
 Tenaha, une ville du comté de Shelby, au Texas, aux États-Unis.